Partia Niepodległości (isl. Sjálfstæðisflokkurinn) – islandzka centroprawicowa partia polityczna. Powstała w 1929 z połączenia Partii Liberalnej i Partii Konserwatywnej. Jest zwolenniczką obecności Islandii w NATO, za to sprzeciwia się wejściu Islandii do Unii Europejskiej.

Przewodniczącym Partii Niepodległości jest Bjarni Benediktsson (od 29 marca 2009).

Liderzy partii 
 Jón Þorláksson (1929-1934)
 Ólafur Thors (1934-1961)
 Bjarni Benediktsson (1961-1970)
 Jóhann Hafstein (1970-1973)
 Geir Hallgrímsson (1973-1983)
 Þorsteinn Pálsson (1983-1991)
 Davíð Oddsson (1991-2005)
 Geir Haarde (2005-2009)
 Bjarni Benediktsson (od 2009)

Wyniki wyborów

Zobacz też 
 Politycy Partii Niepodległości

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna witryna internetowa

Niepodległości
Partie eurosceptyczne
Partie społeczno-konserwatywne